Kabinet-Andrew Johnson - Verenigde Staten, 1865–1869
 Kabinet-L. Johnson - Verenigde Staten, 1963–1969
 Kabinet-Johnson I - Verenigd Koninkrijk, 2019
 Kabinet-Johnson II - Verenigd Koninkrijk, 2019–2022